Corona della regina madre – corona realizzata per Elizabeth Bowes-Lyon, consorte del re Giorgio VI del Regno Unito (1937)
 Corona della regina Elisabetta di Romania – corona realizzata per Elisabetta di Romania (1881)